Ženská čtyřhra Mubadala Abu Dhabi Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže abúzabského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. V roce 2022 se turnaj nekonal. Japonské obhájkyně titulu z roku 2021, Šúko Aojamová s Enou Šibaharaovou, nestartovaly společně, když Šibaharaová do turnaje nezasáhla. 

Vítězem se stal brazilsko-čínský pár Luisa Stefaniová a Čang Šuaj, který ve finále zdolal japonsko-tchajwanskou dvojici Šúko Aojamová a  Čan Chao-čching. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–2 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Stefaniová na okruhu WTA Tour vybojovala  sedmý deblový titul a pro Čangovou to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Tour 2023
Abu Dhabi Open
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2023